

Gioielleria 
 Anello – gioiello che si indossa sulla mano
 Anello da piede – gioiello che si indossa sul piede

Matematica
 Anello – in geometria piana, sinonimo di corona circolare
 Anello – in algebra, insieme munito di operazioni di somma e di prodotto, come ad esempio l'insieme dei numeri interi
 Anello – in topologia, una particolare superficie
 Anello (o ciclo) – nella teoria dei grafi, catena di nodi in cui il primo nodo coincide con l'ultimo

Altro
 Anello – in astronomia, struttura che circonda i giganti gassosi
 Anello – in micologia, peculiarità di alcune specie di funghi
 Anello – in medicina, strumento di contraccezione ormonale per uso vaginale
 Anello – simbolo utilizzato in araldica
 Anello – in linguistica, segno diacritico
 Anello – 'ndrina di Filadelfia (VV)
 Anello – altro nome con cui è conosciuta un'organizzazione segreta italiana, il Noto servizio, operante all'interno dei servizi segreti italiani
 Anello legnoso – in botanica, strato di cellule prodotto da una pianta legnosa
 Anello SDH – protocollo di livello fisico usato per la trasmissione digitale di telefonia e dati
 Unico Anello – oggetto immaginario presente nelle opere collegate al romanzo Il signore degli anelli
 Anelli – specialità della ginnastica maschile

Altri progetti